Следственный комитет (СК), название нескольких органов предварительного следствия в органах защиты правопорядка в России. Белоруссии и Армении:
 Следственный комитет при МВД России — прежнее (до 2011 года) название Следственного департамента МВД России.  
 Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации — прежнее (до 2011 года) название Следственного комитета Российской Федерации. 
 Следственный комитет Российской Федерации, появился в 2011 года вместо СКП России.
 Следственный комитет Республики Беларусь — государственный правоохранительный орган и орган предварительного следствия в Белоруссии, появился с 1 января 2012 года.
 Следственный комитет Республики Армении —  орган предварительного следствия в Армении, начавший свою деятельность 28 июня 2014 года.

См. также 

 СК